Il doppio del torneo di tennis Perth Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ben Ellwood e Mark Philippoussis che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Neil Borwick 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Florent /  Michael Tebbutt (quarti di finale)
 Grant Doyle /  Paul Kilderry (quarti di finale)

 Wayne Arthurs /  Neil Borwick (finale)
 Ola Kristiansson /  Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1994